Astroworld steht für:

 Six Flags AstroWorld, Freizeitpark in Houston, USA
 Astroworld Festival, Hip-Hop-Festival in Houston, USA
 Astroworld (Album), Album von Travis Scott